Marian Janicki – generał brygady MO (ur. 1927)
 Marian Janicki – działacz PZPR, polityk Unii Pracy, b. poseł na Sejm (ur. 1954)
 Marian Janicki – generał dywizji BOR, w latach 2007–2013 Szef Biura Ochrony Rządu
 Marian Janicki – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 2 Korpusu Polski, dowódca 3 kompanii 14 Wileńskiego Batalionu Strzelców (ur. 1914)
 Marian Janicki – kapitan rezerwy kawalerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej (ur. 1900)